Rádió Plusz, regionális kereskedelmi rádió Szeged és Szentes környékén. 2005. július 11-én indította el adását, 2011-ben szűnt meg.
 Rádió Plusz, Marcaliban és a Nyugat-Balatonon fogható helyi kereskedelmi rádió, 2021. szeptember 1-jén indult a 88,0 MHz-es frekvencián.